Huxley je priimek več oseb:
 Aldous Huxley (1894—1963), angleški pisatelj 
 Andrew Huxley (1917—2012), angleški fiziolog in biofizik 
 Dave Huxley, afroameriški komik in filmski igralec 
 Julian Sorell Huxley (1887—1975), angleški biolog 
 Thomas Henry Huxley (1825—1895), angleški biolog